Indian River (rivière indienne) est le nom de plusieurs rivières en Amérique du Nord :
Comté d'Indian River
Indian River (Alaska), un torrent d'Alaska
Indian River (Delaware)
Indian River (Floride)
Indian River (Michigan)

 Indian River, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard (Canada).